Ульяновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ульяновская волость (Бронницкий уезд) — в составе Московской губернии. Упразднена в 1929.
 Ульяновская волость (Московский уезд) — в составе Московской губернии. Существовала в 1918—1929.
 Ульяновская волость (Зубцовский уезд) — в составе Тверской губернии
 Ульяновская волость (Сумский уезд) — в составе Харьковской губернии